Buchschachen ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Buchschachen (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Buchschachen (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Buchschachen (Gemeinde Maria Neustift), Ortsteil der Gemeinde Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Buchschachen (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil der Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland